Dit is een lijst van planetoïden 107101-107200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 107901 - || 2001 FY95 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107902 - || 2001 FB96 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107903 - || 2001 FV96 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107904 - || 2001 FJ97 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107905 - || 2001 FU97 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107906 - || 2001 FY97 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107907 - || 2001 FZ97 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107908 - || 2001 FH99 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107909 - || 2001 FM99 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107910 - || 2001 FT99 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107911 - || 2001 FC100 || 16 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107912 - || 2001 FD100 || 16 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107913 - || 2001 FH100 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107914 - || 2001 FU100 || 17 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107915 - || 2001 FZ100 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107916 - || 2001 FA101 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107917 - || 2001 FE101 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107918 - || 2001 FM101 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107919 - || 2001 FJ102 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107920 - || 2001 FW102 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107921 - || 2001 FZ102 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107922 - || 2001 FB103 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107923 - || 2001 FN103 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107924 - || 2001 FO103 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107925 - || 2001 FQ103 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107926 - || 2001 FT103 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107927 - || 2001 FE104 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107928 - || 2001 FM105 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107929 - || 2001 FV106 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107930 - || 2001 FU108 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107931 - || 2001 FV108 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107932 - || 2001 FZ108 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107933 - || 2001 FB110 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107934 - || 2001 FK110 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107935 - || 2001 FV111 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107936 - || 2001 FA113 || 18 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107937 - || 2001 FN113 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107938 - || 2001 FQ113 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107939 - || 2001 FV113 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107940 - || 2001 FE114 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107941 - || 2001 FY114 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107942 - || 2001 FB115 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107943 - || 2001 FO115 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107944 - || 2001 FU115 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107945 - || 2001 FX117 || 19 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107946 - || 2001 FY117 || 19 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107947 - || 2001 FA118 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107948 - || 2001 FC118 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107949 - || 2001 FJ118 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107950 - || 2001 FA120 || 28 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107951 - || 2001 FP120 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107952 - || 2001 FS120 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107953 - || 2001 FV120 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107954 - || 2001 FX120 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107955 - || 2001 FY120 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107956 - || 2001 FF122 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107957 - || 2001 FL122 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107958 - || 2001 FM122 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107959 - || 2001 FT122 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107960 - || 2001 FV122 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107961 - || 2001 FZ122 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107962 - || 2001 FK123 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107963 - || 2001 FT123 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107964 - || 2001 FR124 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107965 - || 2001 FT124 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107966 - || 2001 FX124 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107967 - || 2001 FF125 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107968 - || 2001 FK125 || 24 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107969 - || 2001 FM125 || 24 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107970 - || 2001 FS126 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107971 - || 2001 FG127 || 29 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107972 - || 2001 FM127 || 24 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107973 - || 2001 FS128 || 29 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107974 - || 2001 FY128 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107975 - || 2001 FD129 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107976 - || 2001 FT129 || 29 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107977 - || 2001 FZ129 || 29 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107978 - || 2001 FE130 || 29 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107979 - || 2001 FR130 || 31 maart 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 107980 - || 2001 FS130 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107981 - || 2001 FY130 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107982 - || 2001 FG131 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107983 - || 2001 FG132 || 20 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107984 - || 2001 FT132 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107985 - || 2001 FP133 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107986 - || 2001 FR133 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107987 - || 2001 FG134 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107988 - || 2001 FJ134 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107989 - || 2001 FF135 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107990 - || 2001 FJ135 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107991 - || 2001 FK136 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107992 - || 2001 FM136 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107993 - || 2001 FQ136 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107994 - || 2001 FZ136 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107995 - || 2001 FB137 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107996 - || 2001 FD137 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107997 - || 2001 FF137 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107998 - || 2001 FM137 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107999 - || 2001 FS137 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108000 - || 2001 FW137 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten